A 2015-ös ETRC magyar nagydíj volt a 2015-ös kamion-Európa-bajnokság hetedik fordulója. 2015. szeptember 5-én és 6-án rendezték meg a Hungaroring-en, Mogyoródon.

Első verseny

Második verseny

Harmadik verseny

Negyedik verseny

Külső hivatkozások
Hivatalos nevezési lista
Hivatalos eredmények - 1. verseny
Hivatalos eredmények - 2. verseny
Hivatalos eredmények - 3. verseny
Hivatalos eredmények - 4. verseny

Magyar autóversenyzés
2015 a kamion-Európa-bajnokságban